Gidget pode se referir a:
 Gidget - uma personagem criada por Frederick Kohner
 Gidget - um filme
 Gidget - uma série de TV
 Gidget - o nome de um dos chihuahuas que foram mascote da Taco Bell.

Ver também
 Gidget Goes Hawaiian
 Gidget Goes to Rome 
 Gidget Grows Up
 Gidget Gets Married
 Gidget's Summer Reunion
 The New Gidget
 Psycho Beach Party

Gidget